Die American-Football-Europameisterschaft 2000 war die neunte Europameisterschaft der Männer in der Sportart American Football. Sie wurde inklusive der Qualifikation in den Jahren 1998 und 2000 ausgetragen. Die deutsche Nationalmannschaft erreichte das Finale, in dem sie Rekordmeister Finnland unterlag. Österreich scheiterte bereits in der Qualifikation an Deutschland. Für Finnland war es der fünfte Titel und der vierte Titel in Folge.

Spiele

Qualifikation

Halbfinale

Finale 
Die deutsche Mannschaft ging im ersten Viertel überraschend deutlich mit 23:0 in Führung. Zur Halbzeit konnten die Finnen auf 23:10 verkürzen. Nach der Pause war es erneut das deutsche Team, das zuerst punktete und auf 29:10 davon zog. Danach konnten nur noch die Finnen Punkte erzielen und gingen so im letzten Viertel erstmals mit 30:29 in Führung. In der abschließenden Angriffsserie ging den Deutschen die Spielzeit aus.

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 1998-00 European Federation of American Football auf Enciclopedia del football italiano
 European Championship auf britballnow.co.uk

Einzelnachweise 

2000
American-Football-Veranstaltung 2000